

Astronomia 
 9645 Grünewald – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Grünewald – comune tedesco

Persone 
 Adam Grünewald (1902-1945) – ufficiale tedesco
 Augusto Hamann Rademaker Grünewald (1905-1985) – ammiraglio brasiliano
 Matthias Grünewald (ca. 1480-1528) – pittore tedesco

Pagine correlate 
Grunewald
Grünwald (disambigua)